Nicolas Marazzi (1981. július 13. –) svájci olasz labdarúgó-középpályás.

Források 
Nicolas Marazzi adatlapja a transfermarkt.co.uk oldalon 

1981-ben született személyek
Svájci olaszok
Svájci labdarúgók
Az FC Sion labdarúgói
Az Yverdon-Sport labdarúgói
Az FC Lausanne-Sport labdarúgói
Labdarúgó-középpályások
Élő személyek
Nagyon rövid sportcikkek